La Recopa de Europa 1962-63 fue la tercera edición de la Recopa de Europa en la que participaron los campeones nacionales de copa en la temporada anterior. En esta edición participaron 25 clubes pertenecientes a 24 federaciones nacionales diferentes.

La final, disputada a partido único, enfrentó al Atlético de Madrid, vigente campeón, con el Tottenham Hotspur en el estadio De Kuip, en Róterdam, donde venció el equipo inglés con un marcador de 5-1.

Ronda previa

Rondas finales

Final

Notas

Véase también 
 Recopa de Europa

Recopa de Europa
Fútbol en 1962
Fútbol en 1963